Denumirea de Neikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Neikovo, un sat în comuna Kavarna, regiunea Dobrici;
 Neikovo, un sat în comuna Kotel, regiunea Sliven.